Cres est un toponyme qui peut désigner :
L'île de Cres, en Croatie ;
La ville de Cres situé sur cette île, dans le comitat de Primorje-Gorski Kotar.